Les mots pallidus, pallida et pallidum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « pâle, terne, blême ».

En biologie :
 en neuroanatomie :
 le pallidum dorsal ou globus pallidus est une structure sous-corticale du cerveau, appartenant au système des ganglions de la base,
 le  est une zone de substance grise située sous la commissure antérieure,
 le pallidum est l'ensemble des deux structures ci-dessus ;
 en taxonomie, les mots pallidus, pallida et pallidum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : pallidus, pallida, pallidum.

Notes et références 

Épithète spécifique